Aubriot ist der Familienname folgender Personen:

 Hugues Aubriot (* um 1315; † um 1388), französischer Jurist und Vogt
 Juan Aubriot (1876–1930), uruguayischer Architekt